Semrau ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Semrau (1882–1947), deutscher Theologe und Politiker; Präsident des Volkstags der Freien Stadt Danzig (1926–1928)
 August Semrau (1816–1893), deutscher Journalist und Revolutionär
 Björn Semrau (* 1978), deutscher Politiker
 Elisabeth Schulz-Semrau (1931–2015), deutsche Schriftstellerin
 Max Semrau (1859–1928), deutscher Kunsthistoriker
 Ulrich Semrau (* 1962), deutscher Dirigent und Trompetensolist
 Uwe Semrau, deutscher Kommentator